Demonstracija je zorno prikazivanje, predstavljanje ili izlaganje nečega, npr. kako stroj funkcionira, kako se upotrebljava; prikazivanje toka šahovske partije i slično.  

Demonstracija može značiti i:
 Prosvjed – javni skup ili javno okupljanje osoba radi pokazivanja raspoloženja u društvu, izražavanja protesta, nezadovoljstva ili mišljenja.
 Vojna demonstracija - akcija prijetećega ili zavaravajućega karaktera za postizanje vojnog ili političkog cilja.